Le château de la Ferrière peut désigner :

Château de la Ferrière à Charbonnières-les-Bains, dans la métropole de Lyon ;
 Château de la Ferrière à Vaux-sur-Aure, dans le Calvados.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme